Ткачен — топоним в России. Распространён на территории Чукотского автономного округа.

 Ткачен — залив, вдается в юго-восточное побережье Чукотского полуострова Берингова моря 64°28’N 172°11’W , карта Q-02-123
 Ткачен — урочище на левобережье р. Ткаченовский 64°27’N 173°53’W, карта Q-02-122
 Ткачен — бухта, вдается в северное побережье Берингова моря между мысами Плоский и Сиволкут, 64°28’N 172°11’W, карта Q-02-126
 Ткачен — река, впадает в зал. Ткачен Берингова моря, 64°31’N 172°14’W, карта Q-02-123